Felbenbach ist ein Gewässername in Baden-Württemberg:

 Felbenbach (Tiefenbach), rechter Oberlauf des Tiefenbachs bei Metlangen, Stadtteil Straßdorf, Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis
 Felbenbach (Wespach), linker Zufluss der Wespach oder des Wespachbachs (zur hier Seefelder Aach genannten Linzer Aach) bei Unterstenweiler, Gemeindeteil Neufrach, Salem, Bodenseekreis